

Liebenthal – frazione del comune di Heiligengrabe (Brandeburgo)

Liebenthal, oggi Lubomierz – città nel voivodato della Bassa Slesia

Liebenthal – comune del Kansas